Дульса I (Дульса Жеводанская, Дульса Арльская; ; 1095/1100 — 28 ноября 1127/30) — графиня Прованса, виконтесса Мийо. Дочь графа Жеводана Жильбера I (ум. 1111), и графини Прованса Герберги Арльской. Известна как покровительница поэтов и трубадуров.

3 февраля 1112 года вышла замуж за графа Барселоны Раймона Беренгера III.

1 февраля 1112 года Герберга Арльская (к тому времени овдовевшая) разделила свои владения между дочерями. Дульса получила Прованс, Мийо, половину виконтства Карлат и часть Руэрга, её младшая сестра Этьенетта — виконтство Жеводан (в 1115 году она вышла замуж за Раймона, сеньора де Бо).

В 1113 году Дульса передала все свои владения мужу.

Дети 
 Раймон-Беренгер IV (1113 † 1162), граф Барселоны
 Беренгер Раймонд (1114—1144), граф Прованса и Жеводана.
 Беренгария (1116—1149), жена короля Кастилии и Леона Альфонсо VII.
 Бернар (умер в младенчестве)
 Этьенетта (1118 — ?) — жена Сантюля III де Бигор (1128) и Раймона II Арно, виконта Дакса (1130)
 Мафальда, жена Жаспера, виконта де Кастельно (ум. 1151) и Гильома, сеньора де Кастельвель (ум. 1166).
 Альмодис, с 1148 жена Понса де Сервера, виконта де Ба.

Примечания

Литература 
 Elisenda Albertí. Dames, reines, abadesses. Divuit personalitats femenines a la Catalunya medieval. Albertí, Barcelona 2008, ISBN 978-84-7246-085-0, S. 35-38.
 Frederico Udina Martorell. Douce. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 3, Artemis & Winkler, München/Zürich 1986, ISBN 3-7608-8903-4, Sp. 1331.

Графини Прованса
Правители Европы XII века
Женщины XI века
Женщины XII века